Frédéric Brouillaud (1978-) est un entraîneur français de basket-ball ;
 Jean-Pierre Brouillaud (1956-) est un écrivain, voyageur, poète, interprète et conférencier français ;
 Jean-Pierre Brouillaud (1969-) est un romancier et auteur-compositeur-interprète français ;
 Pierre-Jean Brouillaud (1927-2021) est un écrivain français, notamment de fantastique et de science-fiction.